Gumawang (Belitang)
 Gumawang (Kuwarasan)
 Gumawang (Pecalungan)
 Gumawang (Wiradesa)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing